Oćwieka ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Oćwieka (Gąsawa), Dorf in der Gmina Gąsawa in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Oćwieka (Przelewice), deutsch Woitfick, Dorf in der Gmina Przelewice in der Woiwodschaft Westpommern